La Permuta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Permuta, Oaxaca, San Felipe Jalapa de Díaz, 
 La Permuta, Chiapas, Mapastepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar